Villars-sur-Glâne, een gemeente en plaats in het Zwitserse kanton Fribourg

Gemeenten in het Zwitserse kanton Vaud:
Villars-Bramard
Villars-Burquin
Villars-Epeney
Villars-Mendraz
Villars-Sainte-Croix
Villars-Tiercelin
Villars-le-Comte
Villars-le-Grand
Villars-le-Terroir
Villars-sous-Champvent
Villars-sous-Yens
Villars-sur-Ollon

Villars (Dordogne)
Villars (Eure-et-Loir)
Villars (Loire)
Villars (Vaucluse)
ook:
Villars-Colmars, Alpes-de-Haute-Provence
Villars-en-Azois, Haute-Marne
Villars-en-Pons, Charente-Maritime
Villars-et-Villenotte, Côte-d'Or
Villars-Fontaine, Côte-d'Or
Villars-le-Pautel, Haute-Saône
Villars-lès-Blamont, Doubs
Villars-les-Bois, Charente-Maritime
Villars-les-Dombes, Ain
Villars-le-Sec, Territoire de Belfort
Villars-Saint-Georges, Doubs
Villars-Santenoge, Haute-Marne
Villars-sous-Dampjoux, Doubs
Villars-sous-Écot, Doubs
Villars-sur-Var, Alpes-Maritimes Villarois

Le Villars, Saône-et-Loire
gemeenten met de naam Villar
gemeenten met de naam Villard (en Villards)
gemeenten met de naam Villers
gemeenten met de naam Villiers

Personen 
Claude Louis Hector de Villars (1653-1734), Franse maarschalk-generaal